

Топоніми

Томі (Міяґі)
Томі (Наґано)
Томі (Фукуока)